Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1958 se dispute à Berkeley du 22 au .

Christine Truman remporte le simple dames. En finale, elle bat Darlene Hard.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1958
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1958
Sport en septembre 1958